

Роди 
 Солтани — магнатський рід Велкого князівства Литовського, відомий з другої половини XV ст.
Пересвіт-Солтани — боярський рід Великого князівства Литовського представники якого походили з України.
Солтановичі — боярський рід білоруського походження представником якого був, зокрема, митрополит Йосиф (Солтан).

Населені пункти 
 Солтани (село)